Колонија Сонора има више значења:

 Колонија Сонора (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Колонија Сонора (Тетекала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Сонора (Сан Хосе Индепенденсија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику